Гран-при Хассана II — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Касабланке (Марокко) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 600 тысяч Евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Накануне сезона-1986 марокканские организаторы выкупили место в календаре второго по значимости профессионального мужского тура — серии ATP Challenger. После четырёх лет в рамках этой серии турнир удалось перевести в основную серию ATP. С 1992 года соревнование стало одним из её постоянных турниров базовой категории.

С первого года своего проведения турнир носил имя Хасана II — действующего короля Марокко. После его кончины летом 1999 года наименование соревнования было сохранено.

Победители и финалисты
Одиночный турнир три раза покорился испанскому теннисисту Пабло Андухару — в 2011-12 и 2018 годах. Аргентинец Гильермо Перес-Рольдан сделал это дважды в 1992-93 годах. Также на одиночное соревнование приходятся главные успехи марокканцев на домашнем турнире: Юнес эль-Айнауи трижды играл в финалах (и завоевал один титул), а Карим Алами и Хишам Арази — по разу. Парный турнир три раза покорился румынкскому теннисисту Хории Текэу — в 2010-11 и 2014 годах. Марокканцы играли в финале парного турнира один раз: Хишам Арази и Карим Алами уступили титульный матч турнира-1997.

Финалы турнира

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем

Ссылки 
 Официальный сайт